Az 1998-as labdarúgó-világbajnokság F csoportjának mérkőzéseit június 14. és június 25. között játszották. A csoportban Németország, az Egyesült Államok, Jugoszlávia és Irán szerepelt.

A csoportból Németország és Jugoszlávia jutott tovább. A mérkőzéseken 13 gól esett.

Tabella

Mérkőzések

Jugoszlávia – Irán

Németország – Egyesült Államok

Németország – Jugoszlávia

Egyesült Államok – Irán

Egyesült Államok – Jugoszlávia

Németország – Irán

Források 

C6